

Anthroponyme

Prénom 
Alton est un prénom masculin d'origine allemande.

Saint 
 Saint Alton, un saint catholique et orthodoxe fêté le

Patronyme 

 Alexandre d'Alton (1776-1859), dit Alexandre Dalton, un général de division français ;
 Alfred d'Alton (1815-1866), dit Alfred Dalton, fils d'Alexandre d'Alton, un général de brigade français ;
 David Alton (1951-), un homme politique britannique ;
 Edmond d'Alton-Shée de Lignières (1810-1874), un homme politique français ;
 Gervais Alton, un religieux français ;
 John Alton (1901-1996), un directeur de la photographie américain ;
 Robert Alton (1906-1957) un chorégraphe américain.

Toponyme

Australie 
 Alton Downs, une localité en Australie-Méridionale ;

Canada 
 Alton, une ville de l'Ontario ;
 Alton, une ville de Nouvelle-Écosse ;
 North Alton, une ville de Nouvelle-Écosse ;
 South Alton, une ville de Nouvelle-Écosse ;
 Alton, une ville du Québec ;

États-Unis 
 Alton, une ville de l'Alabama ;
 Alton, une ville de l'Illinois ;
 Alton, une ville de l'Indiana ;
 Alton, une ville de l'Iowa ;
 Alton, une ville du Kansas ;
 Alton, une ville du Maine ;
 Alton, une ville du Missouri ;
 Alton, une ville du New Hampshire ;
 Alton, une ville du Rhode Island ;
 Alton, une ville du Texas ;
 Alton, une ville de l'Utah ;
 Alton, une ville de la Virginie ;
 Alton, une ville de Virginie-Occidentale ;
  ;

Royaume-Uni 
 Alton, une ville du Derbyshire ;
 Alton, une ville du Hampshire ;
 Alton, une ville du Staffordshire ;
 Alton, une ville du Wiltshire ;

Nouvelle-Zélande 
 Alton, une ville de la région de Taranaki  dans le sud de l' île du Nord.

Voir aussi 
 Alton Towers, un parc à thème
 Bataille d'Alton, un épisode de la guerre civile anglaise
 Alton College, un collège de l'Hampshire
 Alton Castle, un château construit par Bertram de Verdun dans la seconde moitié du 
 Alton Estate, un domaine situé à Roehampton, Greater London

Prénom allemand
Prénom masculin